

Onomastica
Eleazaro - nome proprio di persona maschile italiano, variante di Lazzaro

Bibbia 
Eleazaro – sommo sacerdote, figlio di Aronne
Eleazaro – personaggio del Primo libro dei Maccabei, fratello di Giuda
Eleazaro – personaggio del Secondo libro dei Maccabei, martire
 Eleazaro – bisnonno di Giuseppe nella genealogia di Gesù di Matteo

Persone 
Eleazaro ben Dinai – ribelle ebreo del I secolo
Eleazaro ben Simone – capo della fazione degli Zeloti durante l'assedio di Gerusalemme (70)
Eleazar Ben Yair – capo della fazione dei Sicarii durante l'assedio di Masada
Eleazaro da Sabrano – nobile di origine francese, santo secondo la religione cattolica

en:Eleazar (disambiguation)